En la antigua Roma la palabra Espoliario tenía dos significados, ambos muy contradictorios:

 Habitación en las termas, baños, y piscinas, que estaba destinada para que los propietarios, o los clientes, se despojen de sus vestiduras.

 Lugar del circo romano donde se desnudaba a los gladiadores muertos, o en su defecto, donde se desnudaba y remataba a los heridos, para su posterior incineración.